Gheorghe Manu se poate referi la:

 Gheorghe Manu, fizician român (n. 1903 - d. 1961)
 Gheorghe Manu (alternativ George Manu), general și premier român (n. 1833 - d. 1911)

Alte pagini conexe 

 Manu (dezambiguizare)

Nume proprii